Muscogee steht für:

 Muscogee (Florida), untergegangener Ort im Escambia County
 Muscogee County, Verwaltungseinheit in Georgia

Siehe auch:
 Muskogee